

Carlsberg Croatia

Povijest Carlsberga 
Proizvodnju piva Carlsberg započeo je J.C. Jacobsen 1847. godine u novoj pivovari nadomak Kopenhagena, u Danskoj. Gospodin Jacobsen bio je pionir u kuhanju sladovine pomoću pare te tehnikama hlađenja. No, što je možda najznačajnije, kultivirao je i kulturu čistog kvasca, čime je osigurao konzistentnu kvalitetu varenja. Zahtijevao je kvalitetu iznad svega te je svoje misli izrazio riječima koje su postale poznate kao Zlatne riječi: "Stalna svrha rada u pivovari Carlsberg, bez obzira na profit, treba biti razvijanje umijeća proizvodnje piva do najvećeg mogućeg stupnja savršenstva kako bi se i pivovara i njeni proizvodi uvijek mogli isticati i svojim primjerom održati proizvodnju piva na visokom i dostojnom nivou."

Carlsberg Croatia 
Panonska pivovara osnovana je 1971. kao dio Podravke, a već 1972. na tržištu je predstavljen brend Tuborg. 1997. godine otvorena je nova i modernizirana Panonska pivovara, koja se i do današnjeg dana smatra jednom od najmodernijih pivovara u Europi. Godine 2002. Podravka je prodala svoje dionice Panonskoj pivovari i Carlsberg Breweries. U ožujku 2004. godine Panonska pivovara je postala  Carlsberg Croatia.

Asortiman brendova 
 Carlsberg
 Tuborg
 Pan
 Budweiser Budvar
 Guinness
 Somersby
 Holsten
 Grimbergen

Društveno odgovorno poslovanje 
Od samih svojih početaka, Carlsberg se uvijek ponašao odgovorno prema društvu, svojim zaposlenicima i okolišu. Kako je Carlsberg prerastao u internacionalnu kompaniju, njegova predanost etički i ekološki utemeljenom poslovanju služila je kao posjetnica gdje god je poslovao. Danas su etičke smjernice uobličene u niz politika čiji je zajednički naziv Korporativna društvena odgovornost.

Kvaliteta 
Proizvode i distribuiraju proizvode koji udovoljavaju zahtjevima potrošača i zadovoljavaju propisane specifikacije, norme i standarde. Poslovna strategija se zasniva na kontinuiranom napretku i karakteristikama koje se mjere atraktivnošću proizvoda, kompanije kao poslovnog partnera i kvalitetom izvedbe. Uzajamnim poštovanjem zaposlenika, poslovnih partnera, kupaca i potrošača, stvorili su veliko povjerenje za dobrobit svih zainteresiranih strana. To dokazuje i implementacija sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001, te ISO 22000 koji definira sustav upravljanja sigurnošću hrane. Na tragu te strategije izvrsnosti Carlsberg Croatia je početkom 2009. u svoje poslovne procese, kao jedina kompanija u hrvatskoj pivarskoj industriji, uvela i ISO certificiran OHSAS 18001 sustav, koji definira zaštitu zdravlja i sigurnost zaposlenika. Implementiravši OHSAS 18001 sustav, Carlsberg Croatia je postala jedina hrvatska pivovara s ISO certificiranim integriranim sustavom upravljanja.

DraughtMaster 
Kako bi se dobilo kvalitetno pivo, puno je vremena i pažnje potrebno uložiti u svaki detalj, a misija je svakog pivara da pivo natočeno u čašu štovatelja zadrži okus dobiven u procesu vrenja i odležavanja. Carlsberg je svojim sustavom točenja piva pod imenom DraughtMaster™ u tome i uspio, pa je točeno pivo postojane kvalitete i sačuvanog okusa sada dostupno bilo gdje i bilo kada. Svaka iz njega natočena čaša čuva tajnu majstorskoga pivarskog umijeća.

Prednosti DraughtMastera:  
 Kvaliteta piva (jednostavnije točenje i posluživanje, postojana pjena, optimalna temperatura, originalan okus)

 Ušteda vremena i novca (bez troškova depozita, bez gubitka piva pri zamjeni bačava, bez boca CO2, bez čišćenja (sanitacije) cijevi, bez visokih troškova održavanja, bez posebnog znanja rukovanja aparatom, bez vraćanja bačava, bez skladišnog prostora za prazne bačve, bez problema s rokom trajanja piva,  bez problema s pivom u spojenoj bačvi)
 Bolja prodaja (dodatno prodajno mjesto, dodatno piće u ponudi, dodatna mogućnost cjelogodišnje prodaje)

Sponzorstva  
Kroz inovativan i dinamičan duh Carlsberg Croatia svojim potrošačima donosi zabavu i zadovoljstvo, a potvrda toga su i događanja koja sponzoriraju. Uz Tuborg glazba zvuči bolje, a zabava traje duže, pa je Tuborg u Hrvatskoj prisutan u najznačajnijim projektima vezanim uz glazbu i druženje. Pan, idealni pratitelj prijateljskih druženja i okupljanja, je dugogodišnji sponzor najposjećenijeg hrvatskoga festivala Špancirfesta i suorganizator koprivničkoga Renesansnoga festivala. Ponosni je sponzor nogometnog kluba Slaven Belupo iz Koprivnice, kao i KHL Medveščak.

Vanjske poveznice 
http://www.carlsberg.hr/Pages/Default.aspx 

Pivovare u Hrvatskoj
Koprivnica